Roro steht für:
 Roro (Tschad), Unterpräfektur im Department Lac Iro, Provinz Moyen-Chari, Tschad
 Roro (Sprache), Dialekt sowie Alternativname der Sprache Waima, ozeanische Sprache in Papua-Neuguinea
 Rongorongo (ISO-15924-Code), Schrift der Osterinsel

RoRo steht für:
 Roll-on/Roll-off-Verkehr
 auf dem Wasser per RoRo-Schiff
 auf der Schiene per rollender Landstraße
 Vriesea ‚RoRo‘, Vriesea-Hybridcultivar Vriesea saundersii × Vriesea platynema

 ist der Spitzname folgender Personen:
 Rodrigo Roncero (* 1977), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Roger Rojas (* 1990), honduranischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rörö
 rororo

Abkürzung